

Cinema
The Wasted Years – cortometraggio muto del 1914 prodotto dalla Pathé Frères 
The Wasted Years – film muto del 1916 diretto da Robert Broadwell

Musica
The Wasted Years – album dei Wildside